Ценин — фамилия. Известные носители: